ХІТ FM — украинская негосударственная музыкально-информационная сетевая радиостанция. RDS — HIT FM.  Языки вещания: русский, украинский.

История

Ссылки 
 

Радиостанции Украины
Коммерческие радиостанции Украины
Радиостанции на украинском языке